Бангладеш участвовал в шести Играх Содружества, начиная с 1978 года.

Статистика

См.также
 Бангладеш на Олимпийских играх

Ссылки 
 Bangladesh — Medals Tally by Games 

Спорт в Бангладеш
Страны на Играх Содружества